USS Wilkinson je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wilkinson (DD-930) 
 USS Wilkinson (DL-5)

Wilkinson